Wedstrijd
Tweekamp (dammen), ook wel match
Match (supermarkt), een Belgische supermarktketen
Match (popgroep), een Nederlandse popgroep, voortgekomen uit Lucifer (popgroep)
Match (2014), Amerikaanse film uit 2014